Gáspár Tamás (1960) világbajnok birkózó, edző, sportvezető
 Gáspár Tamás (1968) közgazdász
 Gáspár Tamás (1974) grafikus, képregényrajzoló